Jorge Valadéz (24 de febrero de 1996) es un futbolista mexicano profesional que se desempeña como defensa central, actualmente juega para los Correcaminos de la UAT de la Liga de Expansión MX.

Trayectoria 
Es surgido de la Fuerzas Básicas del Morelia, debutó en la Copa MX el 16 de septiembre de 2014 en un partido entre Monarcas Morelia contra Puebla y que terminó a favor de Puebla 2 a 1 .

Clubes

Estadísticas

Enlaces externos 
 http://www.lacopamx.net/cancha/jugador/82464/eyJpZENsdWIiOiAxMH0=/jorge-alfredo-valadez-callente

Futbolistas del Club Atlético Monarcas Morelia
Futbolistas del Correcaminos de la UAT